Групата е съставена от 10 отбора, играе се всеки срещу всеки в две срещи на разменено гостуване. За победа се начисляват 2 точки, за равенство 1, а за загуба не се начисляват точки. Отборите заели последните две места отпадат от Дивизията.

Класиране 

 – ЖСК е съкращение за Железничарски Спортен Клуб.
 – АС 23 е съкращение за Атлетик-Слава 23.
 От дивизията изпадат: Левски (Русе) и Владислав (Варна).
 Нови членове на дивизията: Ботев (София) и Ботев (Пловдив).

Резултати

Статистика 
голове: 254мачове: 90средно гола на мач: 3,822

Голмайстори

Държавен първенец 
ЖСК (София):

Славейко Виденов, Спас Стоянов, Стилиян Ангелов, Стефан Драганов, Стою Недялков (капитан), Спас Георгиев,
Асен Милушев, Тодор Георгиев (футболист), Златко Тодоров, Богдан Баев, Георги Манолов, Димитър Маринов, Йордан Кръстев, Симеон Костов, Славен Малинов,
Борис Кирков, Йордан Иванов, Александър Дръндаров, Георги Въжеров, Васил Спиридонов, Костадин Костов, Крум Милев.

Източници 
 Bulgarian-Football.com
 Репортажи от мачовете с участието на Левски (Русе)

4
1940 година в България